{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = New Zealand Men's Curling Championship 2016
|год                = 2016
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Несби
|арена              = Maniototo Curling International (MCI)
|дата               = 7—10 июля 2016
|посещаемость       = 
|победитель         = Питер де Бур
|победители         = 
|титул              = 1
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Питер де Бур
|третий             = Бретт Саргон
|второй             = Кенни Томсон
|первый             = Фил Даулинг
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Matthew Neilson
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Хэмиш Уокер
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 7 по 10 июля 2016 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Питера де Бура (Питер де Бур стал чемпионом среди мужчин в 1-й раз и как скип, и как игрок), победившая в финале команду скипа Matthew Neilson. Бронзовые медали завоевала команда скипа Хэмиша Уокера.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2016.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф
 Команды с одинаковым количеством побед ранжированы по результату личной встречи.

Плей-офф 

Полуфиналы. 10 июля, 8:30

Матч за 3-е место. 10 июля, 12:30

Финал. 10 июля, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в Новой Зеландии в 2016 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Июль 2016 года
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)